Tristira kan syfta på:

 Tristira (djur) –  ett insektssläkte i familjen tristiridae
 Tristira (växter) – ett växtsläkte i familjen kinesträdsväxter